Something Wild () — дебютный альбом финской мелодик-дэт-метал-группы Children of Bodom, вышедший в 1997 году.

Об альбоме 
Буклет диска содержит текст последней песни на альбоме, «Touch Like Angel of Death». Скрытая песня на синтезаторе в седьмом треке взята из телевизионного шоу Полиция Майами и записана Алекси Лайхо и Александром Куоппала в то время, когда они выпивали в студии.

Вступление к песне «Deadnight Warrior» — звуковой клип из телевизионной адаптации книги Стивена Кинга «Оно».

Вступление к песне «The Nail» («Коготь») взято из фильма «Кошмар на улице Вязов», а фраза «Your eyes are full of hate…» из фильма «Бен-Гур».

Начальный рифф к песне «Red Light in My Eyes, Part 1» — несколько изменённая тема из Инвенции № 13 И. С. Баха

Вступление к песне «Red Light in My Eyes, Part 2» — первая тема из Симфонии № 25 Моцарта, и также в песне звучит несколько первых тактов из «Confutatis» секции Реквиема Моцарта.

Список композиций

Участники записи 
 Алекси Лайхо — вокал, соло- и ритм-гитара
 Александр Куоппала — соло- и ритм-гитара
 Янне Вирман — клавишные
 Хенкка Сеппяля — бас-гитара
 Яска Раатикайнен — ударные

Ссылки 
 Официальный сайт Children of Bodom

Альбомы Children of Bodom
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы со скрытыми дорожками